El término Vódnaya Balka  puede referirse a:

 Vódnaya Balka (Krasnoselskoye, Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del municipio de Razdolnoye, del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar de Rusia.
 Vódnaya Balka (Razdolnenskoye, Kushchóvskaya, Krasnodar), localidad del municipio de Razdolnoye, del raión de Kushchóvskaya del krai de Krasnodar de Rusia.
 Vódnaya Balka (Járkov), localidad del óblast de Járkov, en Ucrania.
 Vódnaya Balka (Poltava), localidad del óblast de Poltava, en Ucrania.